Lasserre est un nom propre utilisé comme patronyme et toponyme.

Patronyme 

  
 Anne Lasserre (1968-), arbitre de tennis ;
 Bruno Lasserre (1954-), haut fonctionnaire français ;
 Christian Lasserre (1935-), joueur français de rugby à XV ;
 Élise Lasserre (1920-1957), journaliste française ;
 Félix Lasserre dit René Lasserre (1895-1965), joueur de rugby à XV ;
 Françoise Lasserre (1955-), cheffe d'orchestre française ;
  ;
 Grégory Lasserre (1976-), artiste français ;
 Henri Lasserre (1828-1900), journaliste et écrivain catholique français ; 
 Henry Lasserre (1863-1938), avocat, journaliste à l'Action française sous le pseudonyme de Pierre Tuc, frère de Pierre Lasserre ;
  ;
 Jean-Baptiste Lasserre (1852-1939), général français ;
 Jean Bernard Lasserre (1953-), chercheur en mathématiques et informatique ;
 Jean-Bernard Lasserre, critique littéraire, poète, conteur et romancier français ;
  ;
 Jean-Jacques Lasserre (1947-), homme politique français, président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, ancien maire de Bidache ;
 Joseph Lasserre (1836-1889), homme politique français ; 
 Louis Auguste Lasserre (1878-1943), général français ;
 Lucas Lasserre (1978-), pilote automobile français ;
 Madeleine Lassère (1939-), écrivain français contemporain ;
 Michel Lasserre (1927-1997), responsable du syndicat national des instituteurs, de la FEN et du CNAL ;
 Michel Lasserre (1940-), joueur français de rugby à XV ;
 Maurice Lasserre (1862-1933), homme politique français ;
 Nicolas Laugero Lasserre (1975-), comédien français ;
 Pierre Lasserre (1867-1930), critique littéraire français, membre de l'Action française, frère d'Henry Lasserre ;
 Raymond Lasserre (1922-1944), résistant français, Compagnon de la Libération ;
  ;
 Sébastien Lasserre (19?-), auteur, compositeur, réalisateur de courts-métrages et séries d'animation français ;
 Thomas Lasserre (1979-), joueur de rugby à XV, fils de Michel Lasserre.

Toponyme 

 Lasserre, commune française, située dans l'Ariège ;
 Lasserre, ancienne commune française de la Haute-Garonne, devenue Lasserre-Pradère en 2017 ;
 Lasserre, commune française de Lot-et-Garonne ;
 Lasserre, commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Lasserre, hameau de la commune française d'Escot, dans les Pyrénées-Atlantiques, situé sur la via Tolosana ;
 Lasserre, restaurant parisien ;
 Lasserre-de-Prouille, commune française de l'Aude ;
 Saint-Pierre-de-Lasserre, ancienne commune du Tarn ;
 Tourtouse-et-Lasserre, ancienne commune de l'Ariège.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français